Special K est une marque de céréales de la firme Kellogg's, déposée en 1955.
 Special K est une chanson du groupe Placebo, sortie en 2000.
 Special K est un surnom donné à la kétamine, une drogue dérivée de produit anesthésiant pour chevaux, en usage dans les rave party.
 Special K est un roman policier français paru le